ASAP – akronim wyrażenia , czyli „tak szybko, jak to możliwe”
 A.S.A.P. – brytyjska grupa rockowa
 ASAP – piosenka południowokoreańskiej grupy StayC
 ASAP Ferg – amerykański raper
 ASAP Rocky – amerykański raper